De Pisa – cognome italiano
Chiara De Pisa – conduttrice radiofonica italiana
Manlio De Pisa – militare italiano
Alexander De Pisa – videomaker matrimonialista italiano